Indian Key est le nom de deux îles de Floride :
Indian Key, dans les Dix-mille îles.
Indian Key, dans les Upper Keys.